Александр Горлов:
 Горлов, Александр Моисеевич (1931—2016) — советский, позднее американский учёный.
 Горлов, Александр Павлович (1830—1905) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.